Online-Schacholympiade steht für: 

 Online-Schacholympiade 2020
 Online-Schacholympiade 2021